Achille Accili – politico italiano
 Maria Assunta Accili – ambasciatrice italiana